O26 steht für:
 O26 (Texteditor), einer der ersten bildschirmorientierten Texteditoren
 O26, ICD-10-Code für die Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O20-O29
 O26, FAA-Code für den Lone Pine Airport in Lone Pine, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Hr. Ms. O 26, niederländisches U-Boot der O-21-Klasse, von Deutschland als U D4 (Kriegsmarine) eingesetzt

O26